Grupp A i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 spelades den 21–29 januari 2012. Zambia och Ekvatorialguinea avancerade till utslagsspelet.

Poängtabell

Ekvatorialguinea mot Libyen

Senegal mot Zambia

Libyen mot Zambia

Ekvatorialguinea mot Senegal

Ekvatorialguinea mot Zambia

Libyen mot Senegal

Externa länkar 
Officiell webbsida

Referenser

Fotnoter 

Grupp A